Billafingen ist der Name folgender Orte in Baden-Württemberg:

 Billafingen (Owingen), ein Ortsteil der Gemeinde Owingen im Bodenseekreis
 Billafingen (Langenenslingen), ein Ortsteil der Gemeinde Langenenslingen im Landkreis Biberach